Archaeornithomimus — род тероподовых динозавров из инфраотряда орнитомимозавров, известный по ископаемым остаткам из верхнемеловых отложений на территории Китая и, возможно, Узбекистана.

История открытия 

В 1923 году, во время экспедиции Американского музея естественной истории под руководством Роя Эндрюса во Внутреннюю Монголию, Питер Кайсен обнаружил многочисленные остатки теропод в трёх карьерах. Их назвал и кратко описал Чарльз Уитни Гилмор в 1933 году как новый вид орнитомима, Ornithomimus asiaticus. Видовое название указывает на азиатское происхождение динозавра. В 1972 году Дейл Расселл поместил вид в новый род Archaeornithomimus, что делает Archaeornithomimus asiaticus типовым видом для рода. Родовое наименование составлено из названия рода орнитомим с добавлением греческой приставки , древний, поскольку Расселл ошибочно предположил, что остатки Archaeornithomimus были найдены в слоях, датируемых сеноманским — туронским ярусами, около 95 миллионами лет, что делало его одним из древнейших орнитомимид, известных в то время. Гилмор не назначил образец голотипа; в 1990 году Дэвид Смит и Питер Галтон в первом полном описании ископаемого выбрали образец AMNH 6565, ступню, в качестве лектотипа. 

Окаменелости были найдены в формации Iren Dabasu, которая датируется кампанским — маастрихским ярусами. Они состоят из сильно разбитых остатков нескольких особей. Ископаемый материал черепа и нижней челюсти отсутствует.

Кости стопы, найденные в раннемеловой формации Арандел в Мэрилэнде, были отнесены Отниелом Чарльзом Маршем к виду Allosaurus medius. В 1911 году Ричард Свон Лалл назвал их в качестве нового вида дриптозавра: Dryptosaurus grandis. В 1920 году Гилмор отнёс их к новому виду орнитомима. Поскольку Ornithomimus grandis уже существовал, он придумал новое наименование: Ornithomimus affinis. В 1972 году Расселл, несмотря на то, что правильной новой комбинацией должна была быть А. grandis, переименовал их во второй вид Archaeornithomimus: Archaeornithomimus affinis. В 1990 году Смит и Гэлтон пришли к выводу, что остатки принадлежали не орнитомимиду, а какому-то небольшому тероподу. 

Название третьему виду, Archaeornithomimus bissektensis, дал в 1995 году Лев Несов на основе голотипа N 479/12457, бедренной кости неполовозрелой особи, обнаруженной в формации Биссекты, Узбекистан, датируемой туронским — коньякским ярусами. Сегодня родство этого вида с Archaeornithomimus asiaticus вызывает сомнения.

Описание 

Длина Archaeornithomimus asiaticus составляла около 3,3 метра, а масса — 50 килограммов. Задние конечности были сильными. Верхний край третей плюсневой кости не был сжат, так что нога не была арктометатарзальной. Как и другие представители семейства, Archaeornithomimus, возможно, был всеядным; в его рацион входило всё: от мелких млекопитающих, растений и плодов до яиц и даже детёнышей других азиатских динозавров.

Филогения 
Расселл отнёс Archaeornithomimus к орнитомимидам. Последние кладистические анализы либо подтверждают эту классификацию, либо выносят род за пределы семейства орнитомимид, представляя его базальным орнитомимозавром.

Приведённая ниже кладограмма основана на исследовании 2011 года Сюй Сина и его коллег:

Примечания 

Орнитомимозавры
Динозавры Азии
Динозавры мелового периода
Фоссилии из меловых отложений Китая
?